El Esfuerzo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Esfuerzo, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 El Esfuerzo, Papantla, 
 El Esfuerzo, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar